Герман Кейзерлинг
 Кейзерлинг, Герман фон (1793—1858) — немецкий философ.
 Кейзерлинг, Герман Александр (1880—1946) — немецкий философ и писатель; племянник писателя Эдуарда фон Кайзерлинга.
 Кейзерлинг, Герман Карл фон (1697—1765) — курляндский дипломат на русской службе; второй президент Российской академии наук (1733—1734).